Cinq navires de l'US Navy portent le nom dUSS Dallas. Le premier le fut en l'honneur d'Alexandre Dallas et les autres en l'honneur de la ville de Dallas :
l', un destroyer de la , commissionné en 1920 et détruit en 1946 ;
l'USS Dallas CA-140, un croiseur de la  dont la construction fut annulée en 1946 ;
l'USS Dallas CA-150, un autre croiseur dont la construction fut annulée en 1945
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la  en service depuis 1981.

Voir aussi 
 le , un navire de transport britannique lancé en 1936 et coulé en 1940 ;
 le , un navire à vapeur construit en 1884 et coulé en 1896.

Pour le cotre de l'US Coast Guard, voir .

Dallas